Муссі () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Марна
 Муссі () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ньєвр
 Муссі () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Валь-д'Уаз